SWK steht für:

 Milano (Segrate), Flughafen in Italien nach dem IATA-Code
 Sakralwirbelkörper, siehe Wirbelsäule
 Schleuderwirkungsklasse, Schleuderwirkungsgradklasse einer Waschmaschine
 Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz
 Star Wars Kid, Webvideo
 Steuer- und Wirtschaftskartei, österreichische Zeitschrift
 SWK Bank, Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
 SWK Mobil, Nahverkehrssparte der Stadtwerke Krefeld

SWK steht für folgende Stadtwerke:

 Stadtwerke Kapfenberg
 Stadtwerke Kaiserslautern
 Stadtwerke Karlsruhe
 Stadtwerke Kelheim
 Stadtwerke Kiel
 Stadtwerke Klagenfurt
 Stadtwerke Köln
 Stadtwerke Konstanz
 Stadtwerke Krefeld
 Stadtwerke Kufstein

Abkürzung